Mitoyo kan avse:

 Mitoyo, Kagawa - stad i Kagawa prefektur, Japan
 Mitoyo Kawate - världens bekräftat längst levande kvinna